New Hampton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Hampton (Iowa)
New Hampton (Missouri)